La Copa de Campeones de Europa 1989-90 fue la edición número 35 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1989 y mayo de 1990, con la participación inicial de 32 equipos, representantes de 31 federaciones nacionales diferentes.

La final, a partido único, tuvo lugar el 23 de mayo de 1990. El Milan le ganó al Benfica con quien se volvió a enfrentar en una final de Copa de Europa después de 26 años; con resultado final de 1-0 en esta edición, llevándose su cuarta corona europea y revalidando así el título que consiguió el año anterior (sería el último club en revalidar el título bajo el formato antiguo). Los portugueses, por su parte establecieron un récord de 5 finales perdidas en la máxima competición, récord superado 27 años más tarde por la Juventus con 7.

El campeón de la liga inglesa, el Arsenal, no participó en esta edición por la Tragedia de Heysel.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1989–90:

Véase también 
 Liga de Campeones de la UEFA

</center>

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA